Pidoll ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm von Pidoll (1734–1827), Abt des Klosters Himmerod und Domherr in Trier
 Carl von Pidoll (1888–1965), österreichischer Komponist und Schriftsteller
 Johann Michael Josef von Pidoll (1734–1819), Bischof von Le Mans
 Karl von Pidoll zu Quintenbach (1847–1901), österreichischer Maler
 Otto von Pidoll (1908–1982), saarländischer Kunstmaler
 Paul de Pidoll (1882–1954), luxemburgischer Maler, Xylograph und Buchillustrator

Siehe auch:

 Quintenbach